Liji steht für:

 Buch der Riten (礼记), einer der fünf konfuzianischen Klassiker
 Liji (Gushi) (黎集镇), Großgemeinde im Kreis Gushi der Stadt Xinyang in der Provinz Henan
 Liji (Shangcheng) (李集乡), Gemeinde im Kreis Shangcheng der Stadt Xinyang in der Provinz Henan